Sampedro est un patronyme espagnol porté notamment par :
 Amanda Sampedro (1993-), footballeuse espagnole ;
 Francis Sampedro (1955-), footballeur espagnol ;
 Francisco Sampedro (1934-), footballeur espagnol ;
 Frank Sampedro (1949-), ancien guitariste du groupe de rock Crazy Horse ;
 José Luis Sampedro (1917-2013), écrivain et économiste espagnol ;
 Luis César Sampedro, entraîneur espagnol de football ;
 Ramón Sampedro (1943-1998), marin, écrivain et militant de l'euthanasie.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique